Schwenckfeldina är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Frey 1942. Schwenckfeldina ingår i familjen sorgmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sorgmyggor
Schwenckfeldina